В'ячеслав Олександрович Куликов або Слава Куликов (21 липня 1978, Свердловськ, РРСФР, СРСР) — український і британський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Син головного тренера збірної України Олександра Куликова (2012—2013). Батько завершував ігрову кар'єру на Британських островах, а Слава грав за команди Британської хокейної ліги, Англійської національної хокейної ліги і Англійської хокейної прем'єр-ліги з 1995 по 2015 рік.

Один сезон захищав кольори київського «Беркута» і став чемпіоном Східноєвропейської хокейної ліги (2001/2001).

Із «Данді Старс» став переможцем регуляргого чемпінату і турніру плей-оф Британської ліги у сезоні 2001/2002. В Англійській прем'єр-лізі здобув три титули: двічі перемагав у турнірах плей-оф (2010 — «Слоу Джетс» і 2015 — «Пітерборо Фантомс») і одного разу став володарем кубка (2011 — «Слоу Джетс»).

Після завершення ігрової кар'єри працює тренером.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Українські хокейні тренери
Хокеїсти «Манчестер Фінікс»
Хокеїсти «Бейзінстоук Байсон»
Хокеїсти «Галл Стінгрейс»
Британські хокеїсти
Українські хокеїсти
Англійські хокеїсти
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
уродженці Єкатеринбурга